Petersfelde ist der deutsche Name zweier Orte, die heute im Gebiet Polens bzw. Russlands liegen:
 Petersfelde, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Poradz (Sławoborze), Dorf im Powiat Świdwiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Petersfelde (Ostpreußen), bis 1938: Petratschen, Ksp. Ragnit, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

 Petersfelde ist außerdem ein Ortsteil von Sülfeld, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland

Siehe auch:
 Petersfeld